Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Gérard Solvès 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (Campione)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Olivier Delaître (primo turno)

 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Challenger 1994